Hollywood kan syfta på:

 Hollywood –  ett distrikt i Los Angeles syftar ofta på den amerikanska filmbranschen med ett brett utbud av filmer som varit både konstnärligt och tekniskt banbrytande, se Film i USA
 Hollywood (biograf) – en numera nedlagd biograf i Stockholm
 Hollywood (GPU) – en grafisk processor som utvecklats tillsammans av ATI, IBM och Nintendo
 Hollywood (roman) – en roman av Charles Bukowski från 1989
 Hollywood Pictures – ett filmbolag inom Disneykoncernen
 Hollywood Video – ett film- och TV-spelsmärke
Air Hollywood – en amerikansk filmstudio

Film och TV
 Hollywood – en stumfilm som inkluderar många stora filmstjärnor från den tiden i cameoroller, nu betraktas den som en försvunnen film, se Flickan som kom till Hollywood
 Hollywood (film), amerikansk film från 1937, även känd som Skandal i Hollywood
 Hollywood (TV-serie, 1980) – en brittisk dokumentärserie från 1980 om filmstadens begynnelse
 Hollywood (TV-serie) – en amerikansk dramaserie från 2020
 Hollywoodland – en film från 2006 som handlar om skådespelaren från Stålmannenfilmerna George Reeves död
 Hollywood North (film) – en film från 2003 med Matthew Modine
 Hollywood Hong Kong – en film från 2001 regisserad av Fruit Chan
 Hollywood, Hollywood! – en amerikansk film från 1976 i regi av Gene Kelly

Geografi

USA

Kalifornien
 Hollywood – ett distrikt i Los Angeles, Kalifornien, centrum för amerikansk filmindustri, tidigare stad
 Hollywood Bowl – en stor utomhusscen belägen i Hollywood, Los Angeles, Kalifornien
 Hollywood Forever Cemetery – en kyrkogård vid 6000 Santa Monica Boulevard
 Hollywood Boulevard – en aveny i Los Angeles
 Hollywood Hills – ett område i Los Angeles, Kalifornien
 Hollywoodskylten – en skylt i Hollywood Hills i Los Angeles, Kalifornien
 North Hollywood – en stadsdel i San Fernando Valley-regionen i norra delen av Los Angeles
 West Hollywood – en stad i Los Angeles County, Kalifornien

Florida
 Hollywood, Florida – en stad i Broward County

Musik 
  Hollywood (Madonna-låt) – en sång av Madonna från 2003
 Hollywood (Jay-Z sång) – en sång från albumet  Kingdom Come av Jay-Z från 2006
 Hollywood (sång av Collective Soul) – en sång av Collective Soul
 Hollywood (sång av The Cranberries) – en sång av The Cranberries
 Hollywood (sång av Nickelback) – en sång av Nickelback från albumet Silver Side Up
 Hollywood (sång av Jonas Brothers) – en sång av Jonas Brothers från albumet Jonas Brothers
 Hollywood (sång av Marina and the Diamonds) – en sång av Marina and the Diamonds
 Hollywood (Africa) – en sång av Red Hot Chili Peppers
 Hollywood (musikalbum) – ett musikalbum av Pugh Rogefeldt
 Hollywood, Tennessee – ett musikalbum av Crystal Gayle
 Hollywood Records – ett skivbolag ägt av Walt Disney Company
 Hollywood Undead –  ett amerikanskt raprockband från Los Angeles i Kalifornien

Personer 
 Hollywood Fats (1954–1986, en bluesgitarrist
 Jesse James Hollywood (1980–), kidnappare och mördare
 Paul Hollywood (1966–), en brittisk bagare
 Hollywood Hulk Hogan eller Hollywood Hogan, tidigare artistnamn för wrestlaren Hulk Hogan

Fiktiva
 Mr. Hollywood – en återkommande karaktär i Byrackorna